Первый дивизион 1970/1971 — 68-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 5 сентября 1970 года и закончился 9 мая 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1970/1971
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1970 году
Спорт в Бельгии в 1971 году